Чарноцин:

 Чарноцин — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Казимежский повят, Свентокшиское воеводство.
 Чарноцин — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Пётркувский повят, Лодзинское воеводство.